Polskie formacje wojskowe we Francji w XX wieku:

 Ruelczycy – polscy ochotnicy walczący w Legii Cudzoziemskiej (1914–1915)
 Legion Bajończyków (1914–1915)
 Armia Polska we Francji, „Błękitna Armia”, „Armia gen. Hallera” (1917–1919)
 Wojsko Polskie we Francji (1939–1940)
 Wojsko Polskie we Francji (1940–1944) dowodzone przez gen. bryg. Juliusza Kleeberga, a następnie płk. dypl. Józefa Jaklicza
 „Organizacja Wyssogoty”, „Visigoths-Lorraine”, „Szarzy ludzie” – polsko-francuska organizacja dywersyjno-wywiadowcza kpt. Andrzeja Wyssogoty-Zakrzewskiego (1940–1944)
 Polska Organizacja Wojskowa we Francji w Grenoble, ppłk. Antoniego Zdrojewskiego (1943–1944)
 Zgrupowanie Piechoty Polskiej przy 1 Armii Francuskiej (1944–1945)